Jozef Adamec – allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco
 Ladislav Adamec – politico cecoslovacco
 Martin Adamec – calciatore slovacco